NGC 4766 (другие обозначения — MCG -2-33-42, PGC 43766) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4766
Дева (созвездие)